Pot referir-se a:
 l'Orde del Fènix (Grècia), un orde de cavalleria grec atorgat als ciutadans hel·lènics que hagin sobresortit en els camps de les arts, ciència, administració pública, navegació, comerç o indústria
 l'Orde del Fènix (Harry Potter), una organització secreta de la saga dels llibres de Harry Potter
 Harry Potter i l'orde del Fènix, cinquè llibre de la sèrie Harry Potter
 Harry Potter i l'orde del Fènix (pel·lícula), cinquena pel·lícula extreta de la sèrie de llibres Harry Potter